«Маленький Мук» () или «История о маленьком Муке» () — сказка знаменитого немецкого писателя Вильгельма Гауфа, входящая в «Альманах сказок на 1826 год для сыновей и дочерей знатных сословий»[de]. Она построена по принципу «рассказ в рассказе», а рассказывает её молодой купец Мулей как историю из своего детства. Сюжет основан на восточных сказках о талисманах (например, крымскотатарская сказка «Три талисмана»).

Сюжет

Пролог 
Мулей рассказывает свои воспоминания о детстве. Будучи ребёнком, он знакомится с карликом, чьё прозвище Маленький Мук, из города Никеи:

Дело в том, что в те времена Маленький Мук был уже старичок, ростом же не больше трёх-четырёх футов. Притом сложен он был весьма странно: на туловище его, маленьком и хрупком, сидела голова, размером куда объёмистее, чем у других людей.

Карлик жил совсем один в большом доме. На улицу он выходил раз в месяц, но соседи каждый вечер видели, как он разгуливает по крыше своего дома. Мулей и другие дети часто дразнили карлика, наступали ему на огромные туфли, дёргали за халатик и кричали вслед обидные стишки. Однажды рассказчик сильно обидел Мука, и тот пожаловался отцу Мулея. Последний был наказан, но зато узнал историю Маленького Мука.

Воспоминания 

Отец Маленького Мука, которого зовут по-настоящему Мукра, был у нас, в Никее, человеком почтенным, хоть и бедным. Он жил почти так же замкнуто, как нынче его сын. Сына этого он недолюбливал, стыдясь его малого роста, и не дал ему никакого образования.

Когда Муку было 16 лет, его отец умер, а его дом и все вещи забрали те, кому задолжала семья. Родня выгнала Мука из дома и дала ему лишь одежду его отца. Он укоротил всё это и отправился искать своё счастье. Карлику было тяжело идти: ему являлись миражи, и его мучил голод. Уже через два дня он вошёл в какой-то город. Там он увидел старуху Агавци, которая зазывала всех желающих прийти поесть. К ней бежали только кошки и собаки, но и Маленький Мук пришёл тоже. Он поведал Агавци о том, что произошло с ним, и та предложила остаться у неё работать. Мук ухаживал за кошками и собаками, живущими у старухи.

Вскоре питомцы разбаловались и начинали громить дом в отсутствие хозяйки. Естественно, старуха верила своим любимцам, а не Муку. Однажды карлику удалось попасть в комнату Агавци, но там он разбил крышку одного из сосудов (тот, что из гранёного хрусталя). Мук решил бежать, прихватив из комнаты новые туфли (его старые уже совсем износились) и палочку с красиво вырезанной львиной головой — старуха всё равно не платила ему обещанного жалования. Туфли и палочка оказались волшебными:

Во сне ему явилась собачка, которая помогла ему добыть туфли в доме госпожи Агавци, и повела такую речь: «Милый Мук, ты ещё не научился обращаться с туфлями. Знай, что, надев их и трижды перевернувшись на каблуке, ты полетишь куда пожелаешь, а палочка поможет тебе находить клады, ибо там, где зарыто золото, она будет стучать оземь трижды, где серебро — дважды».

Таким образом Мук добрался до ближайшего большого города и нанялся скороходом к местному королю. Сначала все его осмеяли, но после того, как он победил в состязании с первым скороходом в городе, стали уважать. Все придворные короля возненавидели карлика. Тот же хотел заполучить их любовь через деньги. С помощью палочки он нашёл клад и стал раздавать всем золотые монеты, но вскоре убедился, что деньгами истинные друзья не приобретаются.

Карлика обвинили в том, что он украл золото из королевской казны, и посадили в тюрьму. Чтобы избежать казни, Маленький Мук открыл королю тайну своих туфель и палочки. Он был освобождён, но у него отобрали волшебные вещи. Карлик ушёл из страны и нашёл два дерева со зрелыми фигами, хотя был ещё не сезон. От плодов одного дерева уши и нос удлинялись, а от плодов другого возвращались в прежнее состояние.

Мук переоделся и отправился обратно в город торговать плодами первого дерева. Главный королевский повар Аули был очень доволен своей покупкой, и все его хвалили. За королевским столом все отведали аппетитного десерта и оказались после этого с длинными ушами и носами. Ни один врач — ни городской, ни заезжий — не мог вернуть прежний внешний вид придворным и самому королю.

Тогда Маленький Мук переоделся в учёного и отправился обратно во дворец, где он излечил одного из принцев фигой со второго дерева. Король в надежде на поправку открыл Муку свою казну: тот мог брать что угодно. Карлик несколько раз обошёл казну, рассматривая богатства, но выбрал свои туфли и палочку. После этого он открылся королю, но не дал ему лечебных фиг, и тот навсегда остался уродом, чтобы это напоминало ему о его же вероломстве.

Маленький Мук поселился в другом городе, где живёт и сейчас. Он одинок, так как не доверяет людям, но зато он стал очень мудрым.

Эпилог 
Мулей рассказал другим мальчикам о приключениях Маленького Мука, и теперь никто не смел оскорблять карлика. Наоборот, мальчишки стали кланяться ему с любовью и уважением.

Экранизации 
 1921: Маленький Мук (режиссёр Уильям Прагер)
 1938: Маленький Мук (режиссёр Ольга Ходатаева; мультфильм, СССР)
 1944: Маленький Мук (режиссёр Франц Фидлер)
 1953: Маленький Мук (режиссёр Вольфганг Стаудтэ; ГДР)
 1971: Маленький Мук (режиссёр Отто Антон Эдер; телефильм, Австрия)
 1975: Мук-скороход (режиссёр Натан Лернер; мультфильм, СССР)
 1983: Приключения маленького Мука (режиссёр Елизавета Кимягарова; телефильм, СССР, Таджикфильм)

Литературные сказки
Книги 1825 года
Персонажи-карлики
Сон в фольклоре и литературе
Персонажи с суперскоростью
Персонажи-левитаторы